Acordos de Arusha pode se referir a:
Acordos de Arusha (Ruanda), referentes a guerra civil de Ruanda
Acordos de Arusha (Burundi), referentes a guerra civil do Burundi